Muhammet İrfan Çintımar (ur. 16 lipca 1997) – turecki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich (2022), zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013), mistrzostw świata juniorów (2010, 2014–2016) oraz zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w styczniu 2010 w konkursie FIS Cup w Harrachovie. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2010 zajął 78. miejsce w konkursie indywidualnym. W lutym 2013 wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, gdzie zajął 38. miejsce indywidualnie. W styczniu 2014 wystąpił w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014, gdzie zajął 61. miejsce. 21 lutego 2014 zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 18. miejsce w Râșnovie. W marcu 2014 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 45. pozycję w Czajkowskim. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2015 zajął 53. miejsce, a na Mistrzostwach Świata Juniorów 2016 zajął 46. pozycję. 1 lutego 2017 wystartował na Zimowej Uniwersjadzie 2017, gdzie zajął 33. miejsce. 4 lutego 2017 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 17. lokatę w Erzurum. 27 sierpnia 2017 zadebiutował w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie, zajął w nim 46. miejsce.

W lipcu 2021 w Kuopio zajął 30. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego, po raz pierwszy punktując w zawodach tej rangi rozgrywanych poza Turcją. W sezonie zimowym 2021/2022 regularnie startował w Pucharze Świata, jednak aż 18 razy odpadał w kwalifikacjach, a jedyny występ w konkursie głównym tego cyklu (będący jego debiutem) zanotował w rozgrywanych bez kwalifikacji zawodach w Lahti, gdzie 25 lutego 2022 zajął 62. miejsce. W marcu 2022 w Vikersund wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, gdzie odpadł w kwalifikacjach, zajmując ostatnią, 45. pozycję.

Zdobył srebrny medal Mistrzostw Turcji w Skokach Narciarskich 2019.

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty M. İ. Çintımara na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. İ. Çintımara na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. İ. Çintımara na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty M. İ. Çintımara na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 29 stycznia 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tureccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997